Sachsen-Meiningen steht für:

 Herzogtum Sachsen-Meiningen (1680–1918)
 Freistaat Sachsen-Meiningen (1918–1920)
 Gebiet Sachsen-Meiningen (1920–1923), Kommunalverband höherer Ordnung mit Gebietsvertretung und Gebietsregierung
 Haus Sachsen-Meiningen, deutsches Fürstenhaus, ein Zweig der Ernestiner